Влади́мир Пло́тников:
 
 Плотников, Владимир Владимирович (Борис; 1855—1901) — епископ Ямбургский, богослов.
 Плотников, Владимир Константинович (род. 1932) — депутат Московской городской Думы, член Совета Федерации.
 Плотников, Владимир Николаевич (род. 1961) — российский политик, депутат ГД РФ I, II, III, IV и VII созывов.
 Плотников, Владимир Юрьевич (род. 1943) — советский и российский дипломат.